Skyhook (engl. Sky: Himmel und Hook: Haken) steht für

 eine Wurftechnik im Basketball, siehe Hakenwurf
 Skyhook (Band), Vorgängerband von Dr. Lippmanns Saubere Söhne
 Skyhook Wireless, US-amerikanischer Anbieter eines geographischen Ortungsverfahrens über MAC-Adressen von Wireless Access Points
 ein Regelprinzip bei der aktiven Fahrwerksregelung (Skyhook-Fahrwerk)
 Synonym für Cliffhanger (Klettern), Sicherungsmittel beim technischen Klettern
 einen Haken an den Bordflugzeugen Curtiss F9C der US-Luftschiffe USS Akron und USS Macon.
 SkyHook JHL-40, ein nicht umgesetztes Luftschiffprojekt zum Transportieren von Lasten, siehe Transportluftschiff#SkyHook International & Boeing
 Cessna CH-1 Skyhook, Hubschrauber der Flugzeugherstellers Cessna
 Skyhook, eine Aufnahmetechnik für Sachen und Personen im Flug